C14orf28 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 14-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 310 амінокислот, а молекулярна маса — 36 306.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 14

Некатегоризовані білки